Zem peut désigner :

Sémantique 
 la traduction de la planète Terre en slovaque.

Code 

ZEM est un code qui peut signifier :
 .

Toponyme 

 , une montagne marocaine ;
 Nkong-Zem, une commune du Cameroun ;
 Oued Zem, ville marocaine ;
 Voir la page d'homonymie .

Patronyme 

 Roschdy Zem (1965-), acteur et réalisateur franco-marocain.

Pseudonyme 

 , un personnage de Crash Bandicoot.

Divers 
 , un groupe pop rock portugais des années 1980.

Hydronyme 
 , une rivière camerounaise.

Clubs sportifs 
 Association sportive et culturelle Nasr Zem Zem
 Rapide Oued Zem

Patronyme marocain
Code IATA des aéroports